Ласс (Лусс,  — по-гэльски «растение») — деревня в Шотландии, в округе Аргайл-энд-Бьют, на западном побережье озера Лох-Ломонд, на территории национального парка Лох-Ломонд-энд-те-Троссахс.

Находится на территории бывшего графства , землях клана Колкахун и клана Ламонт. Первоначальное название деревни Clachan dhu, что по-шотландски означает «тёмная деревня». Деревня находится к югу от горы Бен-Ломонд (974 м), которая доминирует над областью и является южной вершиной гор Мунро.

 (ок. 460—520) обратил жителей в христианство. Сохранились на современном церковном погосте , датируемые VII веком и позднее, и надгробные памятные камни, называемые  — «гребень» (горы или спины животного) и датируемые XI веком. Современная  относится к церкви Шотландии и построена в 1875 году.

Через деревню проходит автодорога . Водное такси связывает Ласс с городом , где находится  и торговый центр Loch Lomond Shores. В Баллохе останавливаются поезда до Глазго.

В деревне Ласс телеканал  снимал мыльную оперу .

В деревне находится гольф-клуб  и  XVIII века, резиденция главы клана Колкахун.

Примечания 

Лох-Ломонд
Населённые пункты области Аргайл-энд-Бьют